La grande rapina di Long Island (Tiger by the Tail), film diretto da John Gilling (1955)
La grande rapina di Long Island (Tiger by the Tail), film diretto da R.G. Springsteen (1968)